Vesela je lahko:
 Vesela, Bugojno (Bosna in Hercegovina)
 Vesela, Pleternica (Hrvaška)